Валер'я́н Болесла́вович Банько́вський (у побуті Валерій Борисович; * 17 квітня 1958, село Оринин, нині Кам'янець-Подільського району Хмельницької області — † 1 грудня 2003, Кам'янець-Подільський) — український педагог, журналіст.

Біографія 

Закінчив 1975 року Орининську середню школу. Працював на тваринницькій фермі, в тракторній бригаді. 1978 року закінчив Кам'янець-Подільське ТУ № 4 (згодом СПТУ № 14), здобув фах слюсаря-інструментальника. Працював в обласному архіві техніком, молодшим науковим співробітником, головним охоронцем фондів. 1985 року заочно закінчив історичний факультет Чернівецького університету. Від 1981 року працював учителем у селі П'ятничани Чемеровецького району, в училищі кіномеханіків (Сороки), в Голоскові, в Підпилип'янській неповній середній школі (у 1986—1989 роках — директор). Займався підприємницькою діяльністю.

Від 1995 року працював журналістом: кореспондент (від 1 лютого 1995 року), завідувач відділу міського життя (від 1 червня 1995 року) газети «Кам'янець-Подільський вісник», редактор журналу «Перспективи» (у 1999—2000 роках), газет «Поділля-центр», «Місто» (від 2002 року). Друкувався також під псевдонімом Семен Шкварок. 6 червня 1996 року нагороджено Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації за найкраще висвітлення проблем промисловості, приватизації, будівництва, соціально-культурного розвитку територій. За рахунок гранту від фонду «Євразія» проходив журналістське стажування в Голландії.

1999 року був довіреною особою кандидата в Президенти України Геннадія Удовенка.

Література 

 Підсумки конкурсу // Подільські вісті. — 1996. — 6 червня. — С. 1.
 Шуханова Тетяна. Я всього лише учень: 6 червня — День журналіста // Подолянин. — 2003. — 6 червня. — С. 3.
 1 грудня не стало Валер'яна Баньковського // Подолянин. — 2003. — 5 грудня. — С. 18.
 Пам'яті колеги // Кам'янець-Подільський вісник. — 2003. — 5 грудня. — С. 3.

Журналісти Кам'янця-Подільського